Франко може да се отнася за:
 Иван Франко (1856-1916), украински писател
 Итамар Франку (1930-2011), бразилски политик
 Леонардо Франко (р. 1977), аржентински футболист
 Франсиско Франко (1892-1975), испански офицер и политик